Amtliche Vermessung steht allgemein für die
 Vermessung im Allgemeinen, für eine Verwaltungsgliederung, beispielsweise eines Staatsgebiets
 Landesvermessung, die Erstellung des amtlichen Kartenwerks
 Katastervermessung, die verbindliche Feststellung der tatsächlichen Grundgrenzen

Amtliche Vermessung steht namentlich für:
 Amtliche Vermessung (Schweiz), die amtliche Geodäsie und Kartographie in der Schweiz